KRU steht für:
 Karun Airlines, eine iranische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Kerua Airport, Flughafen in Kerua, Papua-Neuguinea nach dem IATA-Code
 Kirchlicher, konfessioneller Religionsunterricht, siehe Religionsunterricht in der Schweiz#Allgemeine Aussagen

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Günzburg (für Krumbach (Schwaben))

Kru steht für:
 Grand Kru County, eine Verwaltungsregion (County) in Liberia
 Kru (Volk), ein westafrikanisches Volk
 Kru-Sprachen, eine Untergruppe des Nord-Volta-Kongo-Zweigs der Niger-Kongo-Sprachen

kru steht für:
 Kurukh (ISO-639-3-Code), dravidische Sprache in Indien

Siehe auch:
 Kruh
 CRU
 GRU

KRU